

Aziende 
 Maxi – catena di supermercati canadese

Musica 
 Maxi – album di Maxi Priest del 1987

Onomastica 
 Maxi – ipocoristico dei nomi propri di persona maschili Massimo e Massimiliano

Persone 
 Maxi – cantante irlandese

Personaggi 
 Maxi – personaggio de La tribù del pallone
 Maxi – personaggio di Soulcalibur
 Padre Maxi – personaggio di South Park

Scienza 
 MAXI – esperimento della Stazione Spaziale Internazionale

Televisione 

 Maxi - Il grande processo alla mafia – serie televisiva del 2018

Animazione 

 MaXi – serie animata del 2017